Magenta steht für:
 Magenta (Farbe), heller Rotviolettton 
 Magenta (Algorithmus), Verschlüsselungsalgorithmus
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Magna Sport
 den Unternehmens- sowie Markennamen des österreichischen Telekommunikationsunternehmens Magenta Telekom
 MagentaTV, das Streaming-Angebot der Deutschen Telekom
 Magenta, walisische Prog-Rockband

Magenta heißen folgende geographische Objekte:
 Magenta (Western Australia) Ort in Western Australia
 Magenta (Marne), Gemeinde in Frankreich
 Magenta (Lombardei), Ort in Italien
 Magenta (Louisiana), Orte in den Vereinigten Staaten
 Magenta (Mississippi), Orte in den Vereinigten Staaten

Magenta, weiteres:
 Magenta (Schiff, 1862), ein französisches Panzerschiff der Magenta-Klasse
 Magenta (Schiff, 1893), ein französisches Panzerschiff der Marceau-Klasse
 Magenta, französisches Musikerkollektiv, siehe Fauve (Band)

Siehe auch:
 Bahnhof Magenta
 Flughafen Magenta, nationaler Verkehrsflughafen von Neukaledonien
 Boulevard de Magenta, Straße in Paris
 Schlacht bei Magenta
 Hallo Magenta